Гуменне:
 Гуменне — місто в Словаччині, центр району Гуменне Пряшівського краю
 Гуменне — село в Україні, у Вінницькому районі Вінницької області
 Гуменне — колишня вузлова станція, тепер зупинка на залізниці Вінниця-Гайворон поблизу однойменного села.